Johann Baptist Zwerger (1824-1893), Prince-évêque de Seckau
 Johann Nepomuk Zwerger (1796-1868), sculpteur et un professeur d'université allemand
 Lisbeth Zwerger (1954-), illustratrice autrichienne de littérature d'enfance et de jeunesse